Bamberg je lahko:

Osebe 
 Bamberg (priimek)

Kraji
 Bamberg, mesto v Nemčiji
 Bamberg (okrožje)
 Bamberg, Ontario
 Bamberg, Južna Karolina
 Okrožje Bamberg, Južna Karolina

Drugo 
 GHP Bamberg
 Psalter (Bamberg, Staatsbibliothek, MS A. I. 14)
 Nadškofija Bamberg